El término E=mc² puede referirse a:

 E=mc², la fórmula de equivalencia entre masa y energía de Albert Einstein.
 E=MC², el undécimo álbum de estudio de la cantante Mariah Carey.
 e=mc2, la abreviatura de Museos Científicos Coruñeses.